Мариа́нна Миха́йловна Шахно́вич (род. 23 июля 1957 года, Ленинград, СССР) — советский и российский религиовед и философ религии, специалист в области истории античной философии. Доктор философских наук, профессор. Профессор и заведующая кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ, профессор кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ, заместитель декана факультета по научной работе

Биография 
Родилась 23 июля 1957 года в Ленинграде в семье известного философа, историка культуры и фольклориста Михаила Иосифовича Шахновича и историка религии Любови Исааковны Емелях.  

В 1979 году с отличием окончила философский факультет Ленинградского государственного университета.

С 1979 по 1997 годы — научный сотрудник Государственного музея истории религии, совмещала работу в музее с преподавательской деятельностью на философском факультете СПбГУ.

В 1982 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Эпикур и проблемы атеизма» (специальность 09.00.06 — научный атеизм).

C 1999 по настоящее время — профессор и заведующая кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета СПбГУ, заместитель декана по научной работе — председатель научной комиссии факультета свободных наук и искусств СПбГУ

В 2000 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Философия религии Эпикура и эпикурейская традиция в истории европейской мысли» (специальность 09.00.03 — история философии).

Член редакционной коллегии журналов «Религиоведение», «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», «Numen»

По данным старшего преподавателя кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ П. Н. Костылева, М. М. Шахнович является одним из немногих российских религиоведов, участвовавших в значимых международных конференциях не менее трёх раз, а также «лидером участия», представляющим на конференциях права других российских религиоведов. Также Шахнович стала первым российским религиоведом, вошедшим в организационный комитет конгресса .

Область научных интересов: философия религии, теоретические и методологические проблемы религиоведения, история общественной мысли, античная традиция в истории культуры.

Автор более 200 научных публикаций.

Научная деятельность 
В своих трудах М. М. Шахнович рассматривает теоретические и методологические вопросы религиоведения, исследует историю философии религии. По её мнению в европейской культуре, начиная с середины I в. до н. э., существовала и продолжает существовать эпикурейская традиция, связанная с восприятием и распространением атомизма, секулярной этики и свободомыслия. По сохранившимся источникам воссоздала теологию и благочестие Эпикура.

Преподавательская деятельность 
Читает курсы лекций «Античная и средневековая философия», «История религий», «Антропология религии», «История отечественного и зарубежного религиоведения», «Библия как памятник истории и культуры», «Античная философия религии», «История философии религии Нового времени», «Основные направления западной христианской теологии XX века».

Общественная деятельность 
 Председатель секции «Философия религии» Проблемного Совета по философии при Минвуз РФ.
 Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации;
 Член Президиума Учебно-методического Совета по философии, политологии и религиоведению Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию;
 Сопредседатель Российского сообщества преподавателей религиоведения;
 Член Европейской ассоциации по изучению религий (EASR) с 2004 года;
 Член исполнительного комитета Международной ассоциации истории религий (IAHR), заместитель казначея Международной ассоциации истории религий;
 Член и Секретарь Управляющего Совета Ассоциации российских религиоведческих центров

Научные труды

Диссертации 
 Шахнович М. М. Философия религии Эпикура и эпикурейская традиция в истории европейской мысли : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.филос.н.: спец. 09.00.03 / Шахнович Марианна Михайловна; С.-Петерб. гос. ун-т. — Санкт-Петербург: Б.и.: 2000. — 54 с.; 21 см.

Монографии 

 Шахнович М. М. Парадоксы теологии Эпикура. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000.
 Шахнович М. М. Сад Эпикура. Философия религии Эпикура и эпикурейская традиция в истории европейской культуры.  — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002.
 Шахнович М. М. Очерки по истории религиоведения. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2006.
 Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии Наук СССР и российское религиоведение (1932—1961). СПб., Наука, 2014.— 458 с. ISBN 978-5-02-038397-5
 Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Идеология и наука: Изучение религии в эпоху культурной революции в СССР. СПб., Наука, 2016.— 367 с. ISBN 978-5-02-039567-1

Редактор, составитель и автор 

 Религии мира. Учебное пособие. / Под ред. М. М. Шахнович. Издание второе, дополненное. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005
 Религиоведение. Учебное пособие. / Под ред. М. М. Шахнович. Издание второе, дополненное. — СПб.: Питер, 2012.
 Религия в меняющемся мире. / Отв. ред. М. М. Шахнович. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012.
 Шахнович М. М.(в соавт. с Чумаковой Т.В). Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. Учебник для 4 класса. М.: «Просвещение», 2013.
 Антиклерикализм как культурно-исторический феномен  / Отв. ред. М. М. Шахнович. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011.
 Антология отечественного религиоведения. Петербургская религиоведческая школа. Книга I. Часть 1: 1900-е — 1960-е годы XX в. / Сост. и общ. ред. М. М. Шахнович, В. В. Шмидт. // Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4. — М.: ИД «МедиаПром», 2010.
 Антология отечественного религиоведения. Петербургская религиоведческая школа. Книга II. Ч. 1. / Сост. и общ. ред. М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова, В. В. Шмидт. // Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4. — М.: ИД «МедиаПром», 2010.

Научные статьи 

 Эпикур в Древней Руси // Русское православие и атеизм в отечественной истории: Сб. науч. трудов / ГМИРиА. — Л.: Изд-во ГМИРиА, 1988. — С. 81—91.
 Диагор Мелосский — античный критик религии // Проблемы религиеведения и атеизма в музеях. — Л., 1989. — С. 130—143.
 Учение софистов о религии // Вестник Санкт-Петербургского университета. — Сер. 6. Вып. — № 3. — 1992.
 The Study of Religion in the Soviet Union // Numen, vol 40, no. 1 (1993). — P. 67-81
 Некоторые проблемы эпикурейской этики и иудаизм // Проблема интеграции философских культур в свете компаративистского подхода. — СПбГУ, 1996.
 Антропологическое религиоведение в российской академической науке в первой четверти XX века // Петербургская академия наук в истории академий мира. Том IV. — СПб., 1999;
 Джереми Бентам о религии // Наука о морали. Дж. Бентам и Россия / Философский век. — № 9. — СПб., 1999
 Египтомания и театрализация пространства  // Виртуальное пространство культуры . Материалы научной конференции 11-13 апреля 2000 г. / Отв. ред. Соколов Е. Г. — Серия «Symposium», выпуск 3. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. — С. 211—213
 Русское православное богословие и эпикуреизм (X—XIX вв.) // Идейное наследие русской философии. — СПб.: «Летний сад», 2000. — C. 58-72
 Античная философия религии и парадоксы античного атеизма // AKADEMIA. Материалы и исследования по истории платонизма. — Вып. 3. — СПб., 2000.
 Христианизация эпикуреизма в эпоху Возрождения и раннего Нового времени  // Христианская культура на пороге третьего тысячелетия. Материалы научной конференции 12-14 июня 2000 г. / Сост и науч. ред. М. М. Шахнович. — Серия «Symposium», выпуск 5. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество:СПбГУ, 2000. — С.21-28
 Происхождение греческой философии и восточная традиция: проблема влияний  // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века.  К 80-летию профессора М. С. Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». — Вып. № 12. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — C.258-264.
 Феноменологическое религиоведение: между теологией и «наукой о религии»  // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2001. — Сер.6. Вып. 4. — С. 3-12.
 Спиноза в зеркале русской культуры конца XIX-начала XX вв.  // Религия и нравственность в секулярном мире. Материалы научной конференции. 28-30 ноября 2001 года, Санкт-Петербург.  — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С. 225—229
 Феноменологическое религиоведение: история и метод  // Miscellanea humanitaria philosophiae. Очерки по философии и культуре . К 60-летию профессора Юрия Никифоровича Солонина. Серия «Мыслители», выпуск 5. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С.301-308
 Эпикурейская пирушка // Homo philosophans. Сборник к 60-летию профессора К. А. Сергеева. / Отв. ред. Перов Ю. В. — Серия «Мыслители», выпуск 12. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — С. 453—456
 Theological Paradox in Epicurus// Epicurus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance. Ed.by Dane R.Gordon and David B.Suits. RIT Cary Graphic Arts Press, 2003. — P. 157—167.
 «Наука о религии» в современном российском обществе  // Религия и гражданское общество: проблема толерантности. Материалы Круглого стола (16 ноября 2002). / Сост и науч. ред. М. М. Шахнович. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. — C.75-79.
 Мифологемы «остров блаженных» и «золотой век» в римском эпикуреизме  // Образ рая: от мифа к утопии.  Серия «Symposium», выпуск 31. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. — С.61-75
 Кант и современная Religionswissenschaft / Актуальность Канта. Сб. статей / Отв. ред. Д. Н. Разеев. — Изд-во СПбГУ, 2005. — С. 85-91.
 Отношение провинции к столице (по материалам русских сказок о пошехонцах) // Человек верующий в культуре Древней Руси. Материалы международной научной конференции 5 — 6 декабря 2005 года  / Отв. ред. Т. В. Чумакова. — СПб., Издательство «Лема», 2005. — С. 201—206. — 252 с. — ISBN 5-98709-013-X
 Музей истории религии АН СССР в Казанском Соборе: борьба за спасение здания и сохранение музея (1946—1951) // Труды Государственного музея истории религии. Вып. 6-7. — СПб., 2007. — С. 21-42.
 Преподавание истории мировых религий и проблемы межкультурного и межконфессионального диалога / Межкультурный и межконфессиональный диалог через образование. Ч.4. Материалы в помощь учителю. Совместная программа сотрудничества между Европейской комиссией и Советом Европы в Российской Федерации: Министерство образования и науки РФ. — М., 2007. — С. 25-32.
 Петербургская религиоведческая школа: истоки и традиция / Вестник Российского Сообщества преподавателей религиоведения. Вып. 1. — М.: Изд-во «Социально-политическая мысль». — 2008. — С. 26-33.
 Этика и философия религии в сочинениях Филодема из Гадары // Вестник Санкт-Петербургского университета. — Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения.. — Вып. 1. — 2009. — С. 90-99.
 Генезис и трансформация понятия «атеизм» // Религиоведение. — № 4. — 2010. — С. 4-15.
 Эпикуреизм и христианство в философском и теологическом дискурсе эллинистической эпохи // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — № 4. — 2010. — С. 189—197.
 История античной философии и гендерные исследования: преодоление стереотипов. //Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня философии. — М.: Прогресс-традиция, 2010. — С. 221—226
 О фольклористике, этнографии и истории религии (письма к М. И. Шахновичу) // Религиоведение. — 2011. — № 3. — С. 171—179.
 О фольклористике, этнографии и истории религии (письма к М. И. Шахновичу) // Религиоведение. — 2011. — № 4. — С. 170—176.
 Лукреций // Культура Возрождения. Энциклопедия в 2-х тт. / Отв. ред. О. Ф. Кудрявцев, Н. В. Ревякина. Т.II, кн. 1. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 134—136;
 Эпикур // Культура Возрождения. Энциклопедия в 2-х тт. / Отв. ред. О. Ф. Кудрявцев. Т.II, кн. 2. — М.: РОССПЭН, 2011. — С. 652—654.
 Л. Я. Штернберг и «наука о религии» // Лев Штернберг — гражданин, ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения. / Под. ред. Е. А. Резвана. — СПб.: МАЭ РАН, 2012. — С. 190—200.
 Книга «Правда о „Сионских мудрецах“» и история её написания // Религиоведение. — 2012. — № 2. — С. 185—194.
 Когнитивная наука и исследования религии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. — 2013. — № 3. — С. 32 — 63.
 И. А. Боричевский (1892—1941) и его докторская диссертация по эпикурейской логике. И. А. Боричевский. Папирус Филодема. Публикация и комментарии // Вопросы философии. — 2013. — № 3. — С. 114—132.
 Секция по изучению религий народов СССР при Музее истории религии Академии наук СССР (1934 г.) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом — 2013. — № 1. — С. 199—216.

Публицистика 
 Шахнович М. М. «Наука о религии» между молотом и наковальней. // Независимая газета-Религии, 04.12.2002
 Муравьёв А. В., Шахнович М. М. Религия в современной российской школе  // Отечественные записки № 4 (49) 2012.

Прочее

Автобиография 
 Шахнович М. М. Папа, Я и философия  // Vita Cogitans: Альманах молодых философов. Выпуск 1. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — С.63-73

Примечания

Литература 
 
 

Женщины-религиоведы
Музейные работники Санкт-Петербурга
Философы России
Религиоведы России
Персоналии:Философия религии
Выпускники философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Участники проектов Викимедиа
Авторы энциклопедий и словарей
Религиоведы СССР